ТПН — многозначная аббревиатура:
 ТПН — таможенное правонарушение
 ТПН — танковый прицел ночной
 ТПН — терминальная почечная недостаточность
 ТПН — товары производственного назначения
 ТПН — топливоподкачивающий насос
 ТПН — трансформатор постоянного напряжения
 ТПН — трифосфопиридиннуклеотид
 ТПН — турбопитательный насос
 т. п. н. — тысяча пар нуклеотидов

См. также 
  — аббревиатура латиницей